CAL steht für:

 Calcium-Acetat-Lactat-Auszug, Bodenuntersuchungsmethode 
 Campbeltown Airport, Flughafen in Schottland (IATA-Code)
 Carabine Automatique Légère, Sturmgewehr von Fabrique Nationale d’Armes de Guerre, siehe FN CAL
 China Airlines, taiwanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Client Access License, eine besondere Software-Lizenz
 Commissio pro America Latina, die Päpstliche Kommission für Lateinamerika
 Kalifornien, US-amerikanischer Bundesstaat (die offizielle Zwei-Buchstaben-Kennung ist jedoch CA)
 Powiat Aleksandrowski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Cybersecurity Assurance Level, Absicherungsgrad gegen Hackingangriffe

Cal steht für:
 Cal (Roman), Roman von Bernard MacLaverty (1983)
 Cal (Film), britische Romanverfilmung (1984)
 Ilhéu da Cal, Insel in der portugiesischen Region Madeira
 University of California, Berkeley (auch bekannt als Cal, Berkeley oder UC Berkeley)

Cal ist der Familienname folgender Personen:
 David Cal (* 1982), spanischer Kanute
 Jesús Martínez de la Cal (* 1980), spanischer Handballspieler
 Sebastián Cal (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Washington García Cal († 1972), uruguayischer Politiker

Çal steht für:
 Çal, Kreisstadt und Landkreis in der türkischen Provinz Denizli 

cal steht für:
 kalibriertes Kalenderalter bei der Radiokohlenstoffdatierung, siehe Radiokarbonmethode #calBP
 Kalorie (Einheitenzeichen)
 Cal (Unix) ein einfaches, textbasiertes Kalenderprogramm für die Unix-Shell
 Karolinische Sprache (ISO-639-3-Code), mikronesische Sprache auf den Nördlichen Marianen 

Siehe auch:
 Call
 Kal

Abkürzung